Porąbka – nieoficjalna nazwa kolonii wsi Olszamowice w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Fałków.

Sołectwo dla tej wsi znajduje się we wsi Olszamowice.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa piotrkowskiego.

Zobacz też 
 Olszamowice

Uwagi

Przypisy 

Olszamowice